Sylva – fiume della Russia europea
Sylva – capoluogo della Contea di Jackson, Carolina del Nord
Sylva – romanzo di Vercors del 1961
Sylva – variante del nome proprio di persona italiano femminile Silvia

Persone 

 Carmen Sylva – pseudonimo letterario
 Guido Sylva – uno dei Mille

Pagine correlate
Silva